Tvätt har flera betydelser:

 Tvätt eller byk, tvätt av textilier, särskilt kläder
 Rengöring i allmänhet
 Tvagning, tvätt av människokroppen
 Biltvätt, tvätt av bilar och dylikt
 Tvätt (CD-singel), CD-singel av Galenskaparna och After Shave